Okręty US Navy o nazwie USS  "Nicholson", pochodzącej od rodziny Nicholson, której pięciu członków było prominentnymi osobami na początku historii amerykańskiej marynarki:
Pierwszy "Nicholson" (TB-29) był torpedowcem typu Blakely, który został zwodowany w 1901 i został skreślony w 1909.
Drugi "Nicholson" (DD-52) był niszczycielem typu O’Brien, który został zwodowany w 1913 i skreślony w 1936.
Trzeci "Nicholson" (DD-442) był niszczycielem typu Gleaves, który został zwodowany w 1940, został wycofany ze służby i przekazany Włochom w 1951. Służył we Włoskiej Marynarce Wojennej jako "Aviere". Został skreślony z listy i zatopiony jako okręt-cel w 1975.
Czwarty "Nicholson" (DD-982) był niszczycielem typu Spruance, który został zwodowany w 1977 i skreślony z listy w 2004.

Nicholson